Чемпионат Нидерландов по футболу 1925/26 () — 38-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие пятьдесят команд из 33 городов, разбитые на пять групп — Восточную, Северную, Южную и две Западных.

Победителем восточной группы стал клуб  из одноимённого города. В остальных группах первые места заняли: , МВВ,  и «Фейеноорд».

Победитель сезона определился в финальном турнире чемпионов, по итогам которого клуб «Энсхеде» в первый и единственный раз в своей истории выиграл национальный чемпионат.

Турнирная таблица

Первый класс Восток

Первый класс Север

Первый класс Юг

Первый класс Запад I 

1 Со следующего сезона в группе Запад II.

Первый класс Запад II 

2 Со следующего сезона в группе Запад I.

Финал чемпионата

Источники 

Футбол в Европе в 1925 году
Футбол в Европе в 1926 году
Спорт в Нидерландах в 1925 году
Спорт в Нидерландах в 1926 году